Броз:

Хорватская фамилия 
 Броз, Александр (род. 1941) — хорватский дипломат и предприниматель, младший сын Иосипа Броза Тито.
 Броз, Жарко (1924—1995) — сын президента СФРЮ Иосипа Броза Тито, старший сержант Вооружённых сил СССР.
 Броз, Йованка (1924—2013) — первая леди Социалистической Федеративной Республики Югославии, вдова президента Югославии Иосипа Броза Тито.
 Броз Йошка, Иосип (род. 1947) — югославский и сербский политический деятель, председатель Коммунистической партии Сербии, сын Жарко Броза.
 Броз, Светлана (род. 1955) — югославский и боснийский врач-кардиолог, писательница и филантроп, дочь Жарко Броза.
 Броз Тито, Иосип (1892—1980) — лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти (1945—1980), маршал, президент страны с 1953 года.

Другое 
 Броз () — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Броз () — традиционная шотландская каша.